Ла Кумбре има више значења:

 Ла Кумбре (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Кумбре (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Кумбре (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Кумбре (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Кумбре (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Кумбре (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Кумбре (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Кумбре (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Кумбре (Осчук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Кумбре (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Кумбре (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Кумбре, Ла Репресалија (Солосучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Кумбре (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кумбре (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кумбре (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кумбре (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кумбре (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кумбре (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кумбре (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Кумбре (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Кумбре (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Кумбре (Пењон Бланко), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Кумбре (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Кумбре (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Кумбре (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кумбре (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кумбре (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кумбре, Ел Пуерто (Буенависта де Куељар), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кумбре (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кумбре (Калнали), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Кумбре (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кумбре, Ла Игера (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кумбре (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кумбре (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кумбре (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кумбре (Акамбај), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Кумбре (Уискилукан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Кумбре (Сан Симон де Гереро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Кумбре (Темаскалтепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Кумбре (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кумбре, Кинта Манзана де Кресенсио Моралес (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кумбре (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Кумбре, Руперто (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Кумбре, Ел Пинито (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Кумбре (Асунсион Ночистлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кумбре (Гевеа де Умболдт), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кумбре (Магдалена Халтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кумбре (Магдалена Пењаско), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кумбре (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кумбре, Ла Торе (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кумбре (Санта Катарина Истепехи), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кумбре (Санта Марија Халтијангис), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кумбре (Сантијаго Тетепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кумбре (Сантијаго Сијакуи), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кумбре (Сантијаго Јосондуа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кумбре (Акистла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Кумбре (Ваучинанго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Кумбре, Де Чиконтла (Хопала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Кумбре (Сан Себастијан Тлакотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Кумбре (Тлакуилотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Кумбре (Тлапакоја), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Кумбре (Тлатлаукитепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Кумбре (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Кумбре (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Кумбре (Такоталпа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Кумбре, Ел Качете (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Кумбре (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кумбре (Олута), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кумбре (Тататила), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кумбре, Буена Виста (Текила), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику